Nord Island ist der Name folgender Inseln

 Nord Island (Barren Islands), Alaska, Vereinigte Staaten
 Nord Island (Curzon-Inseln), Adélieland, Antarktika